Příjmení Hubálek nosí více významných osobností:

 Bohuslav Hubálek (1933–2017) – vězeň komunistického režimu, po sametové revoluci český a československý politik
 Dagmar Hubálková (1932–2019) – československá hráčka basketbalu
 Ladislav Hubálek (1930–2018) – český fotbalista, útočník
 Michal Hubálek (* 1987) – český basketbalista
 Slavomil Hubálek (1947–2013) – český psycholog a soudní znalec v oboru klinické psychologie a sexuologie
 Stanislava Theissigová-Hubálková (1934–2013) – československá hráčka basketbalu

Česká příjmení